|}

Die West Coastway Line führt von Brighton nach Southampton und ist das westliche Pendant der East Coastway Line. Sie verbindet die Brighton Main Line mit der South Western Main Line. Neben der Hauptstrecke gibt es noch Zweiglinien nach Littlehampton, Bognor Regis und Portsmouth, wobei Züge zur letzteren von London her meistens nicht via Brighton Main Line – West Coastway Line verkehren, sondern über die Portsmouth Direct Line oder die South Western Main Line-Eastleigh to Fareham Line, da sie von einer anderen Bahngesellschaft (South West Trains) betrieben werden. Die West Coastway Line wird hauptsächlich von der Southern betrieben, die Infrastruktur und die Immobilien sind im Besitz der britische Infrastrukturbehörde Network Rail.

Geschichte 
Der Bau der Strecke dauerte insgesamt 49 Jahre und wurde von insgesamt fünf Bahngesellschaften verwirklicht, wobei es vorkam, dass die eine Gesellschaft die Nachfolgerin der anderen war.

Brighton – Shoreham 
Der Abschnitt Brighton – Shoreham-by-Sea wurde am 12. Mai 1840 als Zweiglinie der London and Brighton Railway eröffnet, noch vor deren Hauptstrecke, der Brighton Main Line.

Brighton – Worthing – Littlehampton/Chichester – Portsmouth Harbour 
Die Brighton and Chichester Railway verlängerte dann diese Strecke: Am 24. November 1845 wurde die Verlängerung nach Worthing eröffnet, am 18. März 1846 die Zweiglinie nach Littlehampton und am 9. Juni 1848 erreichten die Geleise Chichester. Im Juli 1846 wurden die London and Brighton Railway und die Brighton and Chichester Railway mit diversen anderen in der Region operierenden Bahngesellschaften zur London, Brighton and South Coast Railway (LB&SCR) zusammengeschlossen. Unter deren Fittichen wurde am 15. März 1847 Havant erreicht, ehe kurze Zeit später, am 14. Juni 1847, die Verlängerung nach Portsmouth Harbour in Betrieb genommen wurde.

Allerdings ging der Abschnitt nach Portsmouth kurze Zeit später an die London and South Western Railway (LSWR) über, welche ihrerseits den Anschluss Portsmouth’ auch von Fareham aus verwirklichte, um sie an die Eastleigh to Fareham Line anzuschließen.

Die LB&SCR eröffnete die Zweiglinie nach Bognor Regis am 1. Juni 1864. Rund ein Jahr zuvor, am 17. August 1863, stellte sie die Verbindung von Ford zur Zweiglinie nach Littlehampton fertig, damit auch von Westen her der Ort erreicht werden kann.

Southampton – Netley – Fareham 
Die Southampton and Netley Railway eröffnete am 5. März 1866 die Verbindung Netley Hospital – Southampton. Der Betrieb dieser Strecke oblag seit der Betriebsaufnahme der LSWR.

1887 wurde die Zweiglinie nach Littlehampton auf Doppelspur ausgebaut.

Die Lückenschließung Fareham – Netley verwirklichte die LSWR am 2. September 1889.

Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg war die Strecke mit einer seitlichen Stromschiene und 750 Volt Wechselstrom elektrifiziert.

Betrieb 
Neben der Betreiberin Southern führen auch die First Great Western und die South West Trains Züge mindestens teilweise über die West Coast Line.

Hauptsächlich verkehren folgende Relationen:
 Brighton – Hove – Shoreham-by-Sea – Worthing – Littlehampton
 London Victoria – Gatwick Airport – Hove – Shoreham-by-Sea – Worthing – Littlehampton
 Brighton – Eastleigh – Southampton Central
 Brighton – Portsmouth & Southsea – Portsmouth Harbour
 Southampton Central – Portsmouth Harbour
 Portsmouth Harbour – Fareham – Eastleigh – London Waterloo (via SWML)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in England
Verkehrsbauwerk in East Sussex
Verkehrsbauwerk in Hampshire
Verkehrsbauwerk in West Sussex